Osoby o tym nazwisku:
 Michał Skarbiński – polski specjalista przemysłu lotniczego i odlewniczego, żołnierz podziemia
 Ryszard Skarbiński – polski żeglarz, przedsiębiorca, sędzia, olimpijczyk
 Stanisław Skarbiński – polski inżynier górnictwa, mechanik, członek Rady Stanu